Футбольная Конференция Англии 2000/01 — 22-й сезон Футбольной Конференции Англии.

В Футбольной Конференции играют как профессиональные, так и полупрофессиональные клубы. Футбольная Конференция является пятым и самым низким из 5 общенациональных дивизионов в Англии, ниже Премьер-лиги и трех дивизионов Футбольной лиги. По завершении каждого сезона, победитель Футбольной Конференции выходит в Третий дивизион Футбольной лиги.

Вышедшие и вылетевшие команды 
Пришедшие команды
 Честер Сити (из Третьего дивизиона Футбольной лиги)
 Ли РМИ (из Северной Премьер-лиги)
 Бостон Юнайтед (из Южной Футбольной лиги)
 Дагенем энд Редбридж (из Истмийской лиги)

Выбывшие команды
 Киддерминстер Харриерс (в Третий дивизион Футбольной лиги)
 Уэллинг Юнайтед (в Южную Футбольную лигу)
 Олтрингем (в Северную Премьер-лигу)
 Саттон Юнайтед (в Истмийскую лигу)

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт

2000
Футбол в Англии в сезоне 2000/2001
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001